Raimo Summanen (né le  à Jyväskylä en Finlande) est un joueur professionnel de hockey sur glace devenu entraîneur.

Biographie 
Summanen débute dans la deuxième division finlandaise, la 1.Divisioona, avec le JYP Jyväskylä alors qu'il n'est encore que junior. En 1981, il commence sa carrière professionnelle dans la SM-liiga avec le Kiekko-Reipas Lahti. L'année suivante, il part jouer pour l'Ilves Tampere alors qu'il est repêché par les Oilers d'Edmonton à la , lors du  du repêchage d'entrée dans la LNH. Après avoir commencé la saison 1983-1984 avec Tampere, il la termine avec les Oilers dans la Ligue nationale de hockey. Au cours de sa carrière dans la LNH, il remporte deux fois la Coupe Stanley avec Edmonton.

Il revient jouer en Finlande en 1988 et termine sa carrière en 1995. Il connait le succès dans la SM-liiga, remportant à deux reprises le trophée Veli-Pekka-Ketola décerné au joueur ayant le plus de points, en 1989 et en 1990, ainsi que le trophée Kalevi-Numminen de meilleur entraîneur de la ligue en 2002. Il remporte trois fois le championnat de Finlande, deux fois avec le TPS Turku et une fois avec le Jokerit Helsinki.

Au niveau international, il joue au sein de l'équipe de Finlande médaillée d'or au Championnat du monde de hockey sur glace 1995.
Puis, en tant qu'entraîneur, il mène les Leijonat à la seconde place de la Coupe du monde de hockey 2004.

Il fait partie depuis 2004 du Temple de la renommée du hockey finlandais.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1979-1980|| JYP Jyväskylä|| 1.Divisioona|| 31|| 22|| 12|| 34|| 16||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 1979-1980|| JYP Jyväskylä|| SM-sarja Jr. B||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1980-1981 || JYP Jyväskylä|| 1.Divisoona|| 35|| 15|| 18|| 33|| 24||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 1981-1982 || Kiekko-Reipas Lahti || SM-liiga|| 36|| 15|| 6|| 21|| 17|| 2|| 2|| 0|| 2|| 0
|- 
| 1982-1983 || Ilves Tampere|| SM-liiga|| 36|| 45|| 15|| 60|| 36|| 8|| 7|| 3|| 10|| 2
|-
| 1983-1984 || Ilves Tampere|| SM-liiga|| 37|| 28|| 19|| 47|| 26|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|- 
| 1983-1984|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 2|| 1|| 4|| 5|| 2|| 5|| 1|| 4|| 5|| 0
|-
| 1984-1985|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 9|| 0|| 4|| 4|| 0||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 1984-1985|| Oilers de la Nouvelle-Écosse || LAH || 66|| 20|| 33|| 53|| 2|| 5|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 1985-1986|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 73|| 19|| 18|| 37|| 16|| 5|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 1986-1987|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 48|| 10|| 7|| 17|| 15||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 1986-1987|| Canucks de Vancouver|| LNH|| 10|| 4|| 4|| 8|| 0||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1987-1988|| Canucks de Vancouver|| LNH|| 9|| 2|| 3|| 5|| 2||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 1987-1988|| Express de Fredericton||  LAH|| 20|| 7|| 15|| 22|| 38||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1987-1988|| Spirits de Flint || LIH|| 7|| 1|| 1|| 2|| 0||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 1988-1989 || Ilves Tampere|| SM-liiga|| 44|| 35|| 46|| 81|| 22|| 5|| 4|| 3|| 7|| 6
|- 
| 1989-1990 || Ilves Tampere|| SM-liiga|| 40|| 39|| 31|| 70|| 42|| 9|| 3|| 4|| 7|| 8
|-
| 1990-1991|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 39|| 25|| 30|| 55|| 67|| 8|| 6|| 2|| 8|| 20
|- 
| 1991-1992|| Ilves Tampere|| SM-liiga|| 26|| 13|| 9|| 22|| 94||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 1992-1993|| TPS Turku|| SM-liiga|| 47|| 17|| 20|| 37|| 50|| 10|| 8|| 8|| 16|| 26
|- 
| 1993-1994|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 25|| 9|| 3|| 12|| 44||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 1993-1994 || CP Berne|| LNA || 10|| 6|| 13|| 19|| 24||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1994-1995|| TPS Turku|| SM-liiga|| 47|| 23|| 26|| 49|| 53|| 12|| 7|| 4|| 11|| 29
|-
| 1994-1995 || TPS Turku|| Coupe Continentale || 4|| 2|| 4|| 6|| 2||  ||  ||  ||  ||

En équipe nationale 

| 1982 || align="left" | Championnat du monde junior || 7|| 7|| 9|| 16|| 0 || align="left" |  Médaille de bronze
|-
| 1983 || align="left" | Championnat du monde || 9|| 0|| 3|| 3|| 0 || align="left" | 
|-
| 1983-1984 || align="left" | SM-liiga|| 8|| 4|| 4|| 8|| 8 || align="left" | --
|-
| 1984 || align="left" | Jeux olympiques|| 6|| 4|| 6|| 10|| 4 || align="left" | 
|- 
| 1987 || align="left" | Championnat du monde|| 10|| 2|| 9|| 11|| 2 || align="left" | 
|-
| 1987|| align="left" | Coupe Canada|| 5|| 1|| 1|| 2|| 0 || align="left" | 
|-
| 1990|| align="left" | Championnat du monde|| 10|| 5|| 3|| 8|| 10 || align="left" | 
|-
| 1991|| align="left" | Championnat du monde|| 10|| 1|| 1|| 2|| 6 || align="left" | 
|- 
| 1991|| align="left" | Coupe Canada|| 6|| 0|| 1|| 1|| 0 || align="left" | Demi-finale
|-
| 1992|| align="left" | Jeux olympiques|| 8|| 2|| 0|| 2|| 6 || align="left" | 
|-
| 1995|| align="left" | Championnat du monde|| 8|| 1|| 1|| 2|| 0 || align="left" |  Médaille d'or

Notes et références

Voir aussi 

Joueur international finlandais de hockey sur glace
Entraîneur finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Oilers de la Nouvelle-Écosse
Joueur de l'Express de Fredericton
Joueur des Spirits de Flint
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du CP Berne
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1984
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Naissance à Jyväskylä
Naissance en mars 1962
Champion du monde de hockey sur glace
Champion de la Coupe Stanley
Entraîneur des Rapperswil-Jona Lakers
Attaquant de hockey sur glace
Gagnant du trophée Kalevi-Numminen
Gagnant du trophée Aarne-Honkavaara
Gagnant du trophée Veli-Pekka-Ketola